Merlin kan syfta på:

 Merlin – en trollkarl vid kung Arthurs hov
 Merlin (Albéniz) – en opera av Isaac Albéniz
 Merlin (film, 1998) – en film från 1998
 Merlin (protein) – proteinet Neurofibrom 2
 Merlin, Oregon – en census-designated place i Josephine County
 Merlin (TV-serie) – en TV-serie från 2008
 Merlin's Return – en film från 2006
 2598 Merlin – en asteroid i huvudbältet
 Rolls-Royce Merlin – en flygmotor
Merlin (fågel) - Stenfalk